Lalkarz – zawód
 Lalkarz – tajwański film biograficzny z 1993 roku
 Lalkarz – koreański film grozy z 2004 roku